El término Falda hace referencia a varios artículos:

 Falda, prenda de vestir
 Falda escocesa o Kilt, prenda tradicional escocesa
 Falda, pieza de la armadura
 Falda del Carmen. Localidad argentina
 Faldas cortas o piernas largas, libro de la autora británica Louise Rennison
Falda, corte de carne de vacuno
Falda, parte inferior de una montaña o colina